La Bamba:

 La Bamba — народная песня, наиболее известная в адаптации американского исполнителя Ричи Валенса, написанная им в 1958 году.
 La Bamba (альбом) — саундтрек к фильму 
 La Bamba (фильм) — американский фильм 1987 года.